Ujihara ist der Familienname folgender Personen:

 Fuminori Ujihara (* 1976), japanischer Komiker
 Ryōji Ujihara (* 1981), japanischer Fußballspieler